Села:
 Чайкине — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Чайкине — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Чайкине — Херсонська область, Бериславський район
 Чайкине — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район